Quantico puede referirse a:
 Quantico (Maryland)
 Quantico (Virginia)
 Quantico Station (Virginia)
 Quantico (serie de televisión)